Нура́:

Реки 
 Нура — река в Казахстане.
 Нура — река в Башкортостане, правый приток Белой.

Населённые пункты

Казахстан 
 Нура — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Нура — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Нура — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Нура (быв. Октябрь) — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Нура — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Нура (быв. Киевка) — посёлок в Нуринском районе Карагандинской области.
 Нура — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Нура — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Нура — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Нура — село в Алайском районе Ошской области.

Швеция 
 Нура — город в Швеции.
 Нура — коммуна в Швеции.

Транспорт 
 Нура (быв. Нуринская) — железнодорожная станция в посёлке Габидена Мустафина в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.